Comuna Vărăncău se poate referi la:

Comuna Vărăncău, Soroca – comună din raionul Soroca, Republica Moldova
Comuna Vărăncău, Stînga Nistrului – comună din Stînga Nistrului, Republica Moldova

Vezi și 
Vărăncău (dezambiguizare)